Le Voyage du père peut désigner deux œuvres de fiction :
 Le Voyage du père, roman de Bernard Clavel (1965)
 Le Voyage du père, film de Denys de La Patellière (1966), inspiré du livre